Пепа (Благоевград, 18. август 1975) је уметничко име бугарске поп-фолк певачице Пенка Петрова Крастанова.

Дискографија

Албуми 
 -{С теб и в съня}- (2000)
 -{Синя прашка}- (2004)
 -{Набелязвам те}- (2008)

Спотови 

Рођени 1975.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи